Sveča je lahko:
 sveča - svetilo
 Spodnja Sveča
 Zgornja Sveča